Adil Aouchiche (Le Blanc-Mesnil, 15 juli 2002) is een Frans voetballer van en Algerijnse kom af. Adil die doorgaans als middenvelder speelt stroomde in 2019 door vanuit de jeugd van Paris Saint-Germain.

Clubcarrière 
Aouchiche is afkomstig uit de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Op 30 augustus 2019 debuteerde hij in de Ligue 1 op het veld van FC Metz. Coach Thomas Tuchel gunde hem een basisplek. Na 65 minuten werd hij vervangen door de Argentijn Leandro Paredes.

Interlandcarrière 
Met zijn Marokkaanse vader en Algerijnse moeder kan hij uitkomen voor 3 landen, Marokko, Algerije en Frankrijk. Hoewel hij toch voor het jong Frans elftal speelt maakte Aouchiche veertien doelpunten in achttien interlands. In 2018 debuteerde hij in Frankrijk –18.

Statistieken 

t.e.m. 6 oktober 2021

Referenties 

Frans voetballer